Mantovano ist der Familien- oder Beiname folgender Personen:
 Alfredo Mantovano (* 1958), italienischer Politiker
 Battista Mantovano (1447–1516), italienischer Dichter und Humanist
 Rossino Mantovano (16. Jahrhundert), italienischer Komponist